Hrvatski nogometni kup 1995./96. bio je peti Hrvatski nogometni kup. Naslov je branio Hajduk Split, a kup je osvojio Croatia Zagreb.

Šesnaestina završnice, 15. – 16. kolovoza ( 3. – 6. rujna )

|}

Osmina završnice, 10. – 11. listopada (24. – 25. listopada)

|}

Četvrtzavršnica, 6. ožujka (20. – 27. ožujka)

|}

Poluzavršnica, 6. ožujka (20. – 27. ožujka)

|}

Završnica

Prva utakmica

Druga utakmica

Croatia Zagreb je pobijedio sa 3:0.

Poveznice 
 1.A HNL 1995./96.
 1. B HNL 1995./96.
 2. HNL 1995./96.
 3. HNL 1995./96.
 5. rang HNL-a 1995./96.
 6. rang HNL-a 1995./96.
 7. rang HNL-a 1995./96.
 8. rang HNL-a 1995./96.
 Ostale lige 1995./96.

Izvori
 hrnogomet.com, Hrvatski nogometni kup 1995./96.
https://web.archive.org/web/20141207153501/http://prva-hnl.hr/blog/hr-nogometni-kup/arhiva-rezultata/?sid=5 
http://www.rsssf.com/tablesk/kroa96.html 

1995.-96.
 kup